5C ou 5c peut signifier :

Bande dessinée 
 La Cinquième Couche ou 5c, une maison d'édition belge indépendante.

Cinéma 
 Lars-Ole 5c, film danois de Nils Malmros sorti en 1973 ;
 Apartment 5C, film français de Raphaël Nadjari sorti en 2002.

Téléphonie 
 IPhone 5c, un smartphone du fabricant américain Apple.

Transports 
 .

Voir aussi